

События  

Германия — Франконская династия (1024—1125).
 1024—1039 — король Германии Конрад II (ок. 990—1039), бывший герцог Франконский.
Бретань становится ареной массовых крестьянских восстаний.
 Катепан Южной Италии снарядил из Бари экспедицию на север от Драча с целью привести к повиновению хорватского князя.
Византия. Упоминание о прибытии в Константинополь русского военного отряда в 800 человек под предводительством Хрисокира.
 1024—1032 — папа римский Иоанн XIX, брат Бенедикта VIII.
 1024—1025 — халиф Кордовы Мохаммед III.
Русь
 Мстислав Владимирович в отсутствие великого князя Ярослава Владимировича подступил к Киеву. Однако киевляне не приняли Мстислава, и он вынужден был сесть в Чернигове.
 Битва при Листвене — победа Мстислава Храброго над Ярославом Мудрым и его варяжской дружиной.
 Суздальское восстание — восстание волхвов в Суздальской земле.
Грузия — правление Квирике III Великого.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1024 году
 Изяслав I Ярославич
 Магнус I Благородный, король Норвегии и Дании

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1024 году
 Эйрик, сын Хакона Могучего
 Генрих II Святой
 Бенедикт VIII (папа римский)

См. также